

Cinema
 Le Guen – protagonista de Il commissario Le Guen e il caso Gassot, film del 1972 di Denys de La Patellière

Persone
 Alain Le Guen (1926) – politico francese
 Jacques Le Guen (1958) – politico francese
 Édouard Le Guen (1826-1918) – politico francese
 Jean-Marie Le Guen (1953) – politico francese
 Paul Le Guen (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Victor Le Guen (1881-1935) – politico francese